Charles Luck kan syfta på:

Charles Cardale Luck, född 1875, död 1954, svensk konstnär och grafiker.
Charles James Luck, född 1886, död 1981, brittisk gymnast, olympisk bronsmedaljör 1912.